Скоба — кріпильний виріб у вигляді вигнутої П-подібної металевої смуги, вбивається в основу і служить для скріплення певних її частин.
 Скоба такелажна — дільна річ, елемент такелажу.
 Скоба спускова — деталь ручної вогнепальної зброї.

Прізвище 
Скоба́ — українське прізвище.

Відомі носії:
 Скоба Антін Якович (1853 — після 1908) — лірник з Полтавщини.
 Скоба Ігор Олегович ( 1982) — український футболіст.
 Скоба Наталія Михайлівна — дитячий лікар, заслужений лікар України.

Примітки 

Українські прізвища